Liebe verjährt nicht steht für:

 Liebe verjährt nicht (2020), deutscher Fernsehfilm von Sebastian Hilger (2020)
 Inga Lindström: Liebe verjährt nicht, deutscher Fernsehfilm von Oliver Dieckmann (2020)